PDS est un sigle qui peut désigner :

Santé et sports 
 Permanence des soins, organisation de l'offre de soins, libérale et hospitalière, qui permet de maintenir la continuité et l'égalité de l'accès aux soins.
 Produit dose surface, grandeur de radioprotection qui mesure l'irradiation subie par un patient à l'occasion d'un examen radiologique.
 Parachutisme: Procédure De Secours.
 Polydioxanone, Fil de suture monofilament à résorption lente (jusqu'à 6 mois)

Politique et administration

Administration 
 Procédure de dédouanement simplifiée, un assouplissement des démarches auprès de la douane.
 Projet de définition de signalisation

Partis politiques 
 Parti démocratique sénégalais, un parti politique sénégalais.
 Partito Democratico della Sinistra, un ancien parti politique italien.
 Partido Democrático Social, un ancien parti brésilien, héritier de l'ARENA.
 Partei des Demokratischen Sozialismus, un ancien parti politique allemand.
 Parti du socialisme démocratique, un parti tchèque.
 Parti de la démocratie socialiste, un ancien parti politique québécois issu du NPDQ.

Sciences et techniques

Chimie et sciences de la Terre 
 % pds (pourcentage en poids) : fraction massique multipliée par 100.

Industrie 
 Plan de Surveillance, une sorte de liste d'actions (généralement contrôles visuels ou métrologiques) à effectuer régulièrement pour s'assurer d'une qualité constante des produits fabriqués.

Informatique 
 Professional Development System, un type de Quick BASIC.
 Processor Direct Slot, un type de bus d’extension.

Mathématiques 
 Espace dodécaédrique de Poincaré, le nom anglais de cet objet mathématique étant Poincaré Dodecahedral Space.

Sciences spatiales 
 Planetary Data System, système de diffusion de données scientifiques d'observation de la Terre, utilisé par la NASA.

Associations et sociétés 
 Les Percussions de Strasbourg, un groupe formé en 1962.